Eelko Liauckama (abt), een abt geboren op de Liauckama State
Jarich van Liauckama, een edelman van het Friese Liauckama geslacht
 Jel van Liauckama, een edelvrouw van het Friese Liauckama geslacht
 Liauckama State, een stins nabij Sexbierum